Marjan Eid (Riffa, 1979. május 12. –) bahreini labdarúgóedző, középpályás, a bahreini labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Jegyzetek 

1979-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek